Hyndtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyndtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (2 ha)
Hyndtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)

Se även
Hundtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn